Fragile Records est un label indépendant de techno de Détroit, fondé par Derrick May en tant que division du label Transmat. Les productions du label Fragile sont distribuées par Submerge Distribution.

Discographie partielle 

FRG 1 - Cisco Ferreira - Why (Don't You Answer?)
FRG 2 - BFC - Untitled
FRG 3 - Fade To Black - In Synch
FRG 4 - Reese - Inside Out
FRG 5 - Bango - Bango E.P.
FRG 6 - Choice / Soofle - Acid Eiffel / How Do You Plead?

Liens externes 
Site Officiel du label Transmat
Discogs

Label de musique électronique ayant son siège aux États-Unis
Label de musique électronique indépendant
Techno de Détroit